Уго Гункель Луер (, 10 серпня 1901, Вальдивія — 17 липня 1997, Сантьяго) — чилійський фармацевт, ботанік та професор університету. Деякий час він був членом Чилійсько-іспанської академії Academia Chilena de la Lengua.

Наукові роботи 

 Папороть:"Helechos de Chile" Monografías Anexos de los Anales de la Universidad de Chile, 245
 «Bibliografía Moliniana» Fondo Andrés Bello, 166

 Dr.Rodolfo Armando Philippi. Excursión botánica a la Araucanía efectuada en 1889 Farmacia Chilena 26 (9): 387—396, 26 (10): 435—451. Перевод Gunckel H. (1952): Philippi, R.A. 1896. Botanische Excursion in das Araukanerland. Ber. Vereins Naturk. Cassel 41:1-31. 
 Gunckel H. (1948). La floración de la quila y el coligüe en la Araucanía. Ciencia e Investigación 4: 91-95.
 Gunckel H. (1953). Plantas chilenas estudiadas por Linneo. Revista Universitaria (Chile) 38: 67-76.
 Gunckel, H. (1959). Nombres indígenas relacionados con la flora chilena. Facultad de Química y Farmacia, Universidad de Chile, Santiago de Chile.
 Gunckel H. (1967). Fitonimia atacameña, especialmente cunza. Anales de la Academia Chilena de Ciencias Naturales 52:1-81.
 Gunckel H. (1972). Plantas chilenas descritas como nuevas por Juan Ignacio Molina y sus concordancias con la nomenclatura botánica actual. Noticiario Mensual del Museo Nacional de Historia Natural, Año 17 (N° 197): 3-11.
 Gunckel H. (1979). Vocablos populares técnicos relacionados con la industria del alerce Noticiario Mensual del Museo Nacional de Historia Natural 274—275.
 Gunckel H. (1980). Plantas magicas mapuches Terra Ameriga 41: 73-75.
 Munizaga, C. y H. Gunckel (1958). Notas etnobotánicas del pueblo atacameño de Socaire, o etnobotánica de Socaire. Publicaciones del Centro de Estudios Antropológicos 5: 9-40.

Інші рослини, описані Гункелем 
  nom. inval. Діплазиум Diplazium fuenzalidae Espinoza
  syn. Gaultheria insana Middl.
 Лібертія чилійська

Примітки

Посилання 
 Пошук автора за його скороченням

Джерела 
 M. Etcheverry 1997 Revista chilena de Historia Natural
 Peña, R.C. 1999. «Hugo Gunckel's contributions to botany, particularly to taxonomy». Southern Connection Bulletin 15:9.

Ботаніки
Чилійські науковці